The Vaquero's Vow é um filme mudo estadunidense de curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Charles Inslee
Harry Solter
Linda Arvidson
Gladys Egan
Frank Evans
George Gebhardt
Arthur V. Johnson
Florence Lawrence
Wilfred Lucas
Jeanie Macpherson
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes de drama dos Estados Unidos